Западнополе́сские го́воры:

 Западнополесские говоры (брестско-пинские говоры) — группа говоров, распространённая в Брестской области Белоруссии и в прилегающих к ней районах Польши, в переходной украинско-белорусской языковой зоне.
 Западнополесские говоры (волынско-полесские говоры) — группа говоров украинского языка, распространённая в Волынской области (исключая её крайне южные районы) и на северо-западе Ровненской области Украины.

См. также 
 Западнополесский микроязык — литературная норма, созданная на основе западнополесских говоров Белоруссии.